Bataille d'al-Soukhna peut désigner :
 Bataille d'al-Soukhna, en 2017 ;
 Bataille d'al-Soukhna, en 2020.